Bacdafucup: Part II — четвёртый студийный альбом американской хардкор-рэп группы Onyx, выпущенный 9 июля 2002 года на лейбле Koch Records. Альбом был спродюсирован Davinci, DR Period, Havoc, Self, Ant Boogie, Co-Stars, Scott Storch. В записи альбома приняли участие X1, Still Livin', Versatile, Platinum Plus, Felisa Marisol.

Bacdafucup: Part II дебютировал под номером 46 в чарте Billboard 200, под номером 11 в чарте Top R&B/Hip Hop Albums и под номером 2 в чарте Top Independent Albums в американском журнале Billboard.

Об альбоме 
Bacdafucup: Part II — первый альбом, выпущенный Onyx после того, как группа покинула лейбл Def Jam. Группа вернулась после того, как Sticky Fingaz, Fredro Starr и Sonny Seeza взяли перерыв, чтобы сделать сольные альбомы и стать звёздами кино. Группа заключила сделку с Koch Records на выпуск одного альбома и вернулась с сиквелом к их очень успешному дебютному альбому Bacdafucup. Onyx воссоединился для Bacdafucup: Part II. Даже обложка альбома перекликается с дебютной работой, хотя на новом альбоме представлены только три оставшихся участника Onyx. Альбом, состоящий из 12 новых треков, включал возвращение к самому большому хиту группы с песней «Slam Harder», спродюсированной DR Period, который использовал сэмпл песни из телешоу «Добро пожаловать назад, Коттер», чтобы представить песню и обеспечить мелодию повсюду. Тем не менее, «Slam Harder» подвергся цензуре на альбоме, когда остальная часть альбома осталась откровенной. Песня «Feel Me» была записана в ночь 11 сентября 2001 года и посвящена событиям, произошедшим в тот день в США.

Havoc из Mobb Deep и X1 гости на новом альбоме, вносящие свой вклад в динамичный «Hold Up». Среди других песен ода женщинам «She’s Straight Gangster» () и «Gun Clap Music» (), в которой трио отдаёт дань уважения трём своим умершим героям хип-хопа — Fredro Starr изобличает стиль The Notorious B.I.G., Sonny Seeza рифмует как Big Pun, а Sticky Fingaz предлагает куплет в стиле 2Pac. «Мы возвращаем рэп на улицы», — сказал Фингаз в заявлении о новом альбоме. «Многие вещи, которые в настоящее время транслируются по радио, покрыты конфетами. Я буду слушать радио, и я хочу услышать там жёсткие песни, которых сейчас там нет».

Многие артисты и поклонники ссылаются на недостаток креативности в связи с недавним перенасыщением скучных рэп-альбомов. Onyx винит что-то другое: недостаток энергии. С выпуском Bacdaf--up: Part 2, который выйдет в июне, Onyx хотят доказать, что они всё ещё короли хардкор грязи. После относительно тёплой реакции на дебютные сольные альбомы Старра (Firestarr 2001 года) и Фингаза (Black Trash 2001 года), у группы появилось множество мотивов, чтобы прийти с очередной партией непреодолимой музыкальной ярости. «Прямо сейчас игра состоит из множества MC, которые не фокусируются на энергии на улицах», — сказал Фредро Старр, к которому в Onyx присоединились Sticky Fingaz и Sonee Seeza. «Это то, что мы возвращаем: улицы и энергия. В последнее время я ходил на несколько рэп-шоу, и я не впечатлён. Это похоже на то, что люди ленивы. Люди просто запрограммированы слышать свой голос, поэтому они вялые. Мы сейчас в окопах. Нам предстоит многое доказать».

Синглы 
Было выпущено 4 сингла в поддержку выхода альбома: «Hold Up», «Big Trucks/Bring 'Em Out Dead», «Slam Harder/Hold Up» и «Slam Harder/Bring 'Em Out Dead»

Приём критиков 
Bacdafucup: Part II появился спустя десятилетие, и страсть и энергия, стоящие за ним, были не настолько верными, как это было в начале 1990-х годов. Группа Onyx утверждает, что она вернулась, но не в том виде, в котором мы ожидали. Они должны были подумать над названием альбома до того, как он был выпущен, потому что с этим названием у многих были большие надежды, он даже близко не подошёл к тому, чтобы быть полной пародией дебютного альбома. Является ли этот альбом коммерческим? Больше, чем можно ожидать. Этот альбом получил ужасные отзывы критиков и поклонников группы. После невероятного сольного альбома Sticky Fingaz или последнего очень плотного альбома Onyx, Shut ’Em Down, этот альбом кажется несколько ленивым и небрежным.

Публикации в изданиях 
В 2012 году в российской версии журнала GQ рэпер Влади прокомментировал выбор любимых дисков Макса Коржа, среди которых оказался альбом Onyx Bacdafucup: Part II.
В 2013 году журнал Complex поместил альбом в свой список История рэп альбомов-сиквелов.
В 2015 году газета LA Weekly поместила альбом в их список 20 лучших рэп альбомов-сиквелов всех времён.

Список композиций

Бонусные треки американского издания 
 «Hold Up (DJ Infinite Mix)» — 3:54
 «V-12» (Produced by Davinci) — 4:01

Бонусные треки японского издания 
 «Hold Up (Remix)» — 3:54

Участники записи 
Участники записи для альбома Bacdafucup: Part II взяты из AllMusic и CD буклета.

 Оникс — исполнитель, вокал
 Фредро Старр — исполнитель, вокал, исполнительный продюсер
 Стики Фингаз — исполнитель, вокал, исполнительный продюсер
 Сонни Сиза — исполнитель, вокал
 Omar «Iceman» Sharif — исполнительный продюсер, A&R менеджер («What’s Onyx»)
 X1 — приглашённый артист
 Still Livin' — приглашённый артист
 Versatile — приглашённый артист
 Platinum Plus — приглашённый артист
 Felisa Marisol — приглашённый артист
 Kurtis Blow — композитор
 Mark Morales — композитор
 John Sebastian — композитор
 Damon Wimbley — композитор
 Davinci — продюсер
 DR Period — продюсер
 Havoc — продюсер
 Self — продюсер
 Ant Boogie — продюсер
 Co-Stars — продюсер
 Scott Storch — продюсер
 Hector Delgado — инженер звукозаписи, сведение
 Cliff Cultreri — сведение, мастеринг, A&R менеджер
 Clarence «Raider» Dorsey (also known as Clay Da Raider) — A&R менеджер («Slam Harder»)
 Jeff Chenault — арт-дирекция, дизайн
 Michael Waring — фотограф

Чарты

Еженедельные чарты

Примечания

Ссылки 
 
 Bacdafucup: Part II на сайте RapGenius
 Bacdafucup: Part II на сайте Discogs
 «Hold Up» на сайте Discogs
 «Big Trucks/Bring 'Em Out Dead» на сайте Discogs
 «Slam Harder/Hold Up» на сайте Discogs
 «Slam Harder/Bring 'Em Out Dead» на сайте Discogs

Альбомы Onyx
Альбомы 2002 года
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом
Альбомы-сиквелы